Union (Charlottenborg), een Zweeds historisch motorfietsmerk
 Union (Den Hulst), een Nederlands fiets-, motorfiets- en bromfietsmerk
 Union (Groot-Brittannië), een Brits historisch motorfietsmerk